Ґміна Красне може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Красне (Ряшівський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Красне (Пшасниський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві